Turner megye (Dél-Dakota)
Turner megye (Georgia)